anafora – pojęcie z zakresu literatury
 anafora – pojęcie z zakresu liturgii chrześcijańskiej